Cuvântul Raționament se referă la diverse articole din Wikipedia:

 Raționament
 Raționament logic
 Rationament deductiv
 Rationament inductiv

Dezambiguizare